Antolec ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Antolec (* 1990), polnischer Skilangläufer
 Kacper Antolec (* 1996), polnischer Skilangläufer